Вржесинский — фамилия; имеет женскую форму Вржесинская.
 Вржесинский, Валентин Иванович (1928—2013) — советский и российский оперный певец (баритон), солист Волгоградского музыкального театра, народный артист РСФСР.
 Вржесинская, Елизавета Фёдоровна (более известна под фамилией Деникина; 1843—1916) — мать российского военного деятеля А. И. Деникина.